Manicore kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Manicoré (ort), Amazonas, 
 Manicore (flygplats i Brasilien), Amazonas, Manicoré, 
 Manicoré (kommun), Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar